Albert Hauck (1845-1918) – storico e docente tedesco
 Frederick Hauck (1941) – astronauta statunitense
 Johann Jakob von Hauck (1861-1943) – arcivescovo cattolico tedesco
 Johannes Carsten Hauch (1790-1872) – poeta danese